Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 1978 – zawody w skokach narciarskich, przeprowadzone od 18 do 26 lutego 1978 roku na skoczniach Salpausselkä w Lahti, w ramach XX Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym.

Złoty medal w konkursie na skoczni normalnej zdobył reprezentant NRD, Matthias Buse, srebrny medal wywalczył także reprezentant NRD – Henry Glaß, a brązowy – Aleksiej Borowitin z ZSRR. Na skoczni dużej najlepszy okazał się reprezentant Finlandii, Tapio Räisänen, który o 0,3 punktu wyprzedził Aloisa Lipburgera i o 0,8 punktu – Falko Weißpfloga. W ramach mistrzostw przeprowadzono także nieoficjalne zawody drużynowe, w których najlepsi okazali się reprezentanci NRD, drugie miejsce zajęli Finowie, a trzecie – Norwegowie.

W zawodach wzięło udział 68 skoczków z 16 państw. Najwięcej, po sześciu skoczków, wystawiły reprezentacje Austrii, Norwegii, NRD i ZSRR. Ponadto, wystartowało po pięciu skoczków z Czechosłowacji, Japonii, RFN i Stanów Zjednoczonych, po czterech Finów, Szwajcarów i Szwedów, trzech Francuzów oraz po dwóch Bułgarów, Kanadyjczyków i Polaków.

Po raz czwarty mistrzostwa odbyły się w Lahti – wcześniej miało to miejsce w latach: 1926, 1938 i 1958. Skoczkowie narciarscy rywalizowali o medale mistrzostw świata po raz dwudziesty.

Wyniki

Konkurs indywidualny na skoczni normalnej (18.02.1978)

Konkurs indywidualny na skoczni dużej (26.02.1978)

Konkurs drużynowy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki - duża skocznia 
 Wyniki - normalna skocznia 
 Wyniki - normalna skocznia (pol.)
 Wyniki drużynowe 

1978 w sportach zimowych
Skoki narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym
Skoki narciarskie w Finlandii